Hitler-Attentat bezeichnet:

 das Attentat vom 20. Juli 1944
 das Attentat von Georg Elser im Bürgerbräukeller 1939
 weitere geplante oder versuchte Attentate auf Adolf Hitler, siehe Liste der Attentate auf Adolf Hitler